Pemba puede referirse a:

Pemba, localidad de Mozambique.
Pemba, localidad de Zambia.
Pemba, isla en el archipiélago de Zanzíbar, Tanzania.
Pemba, uno de los seis estados del Reino del Congo.